Капула () — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Мичоакан. Население 5086 человек.

Ссылки 

Муниципалитеты Мичоакана
Города Мичоакана